Pablo Rosa est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Michael Rivera.

Il fait partie du gang des Latinos d'« El Norte ».

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°02R104. Condamné le  pour homicide involontaire à une peine d'emprisonnement de 18 ans, avec libération sur parole au bout de 10 ans.

Saison 6 
Dans les couloirs de son école, Pablo Rosa et ses amis réussissent à faire entrer une arme à feu. Pablo tire alors en l'air, mais la balle traverse le plafond et tue une élève à l'étage du dessus.

Après son jugement, il est emprisonné à Oz, à l'« Unit B ». Il se fait remarquer dès le début à la suite d'une agression sur un autre détenu, l'assomant avec un livre.

La libraire de la prison, Stella Coffo, désire intéresser Pablo à la lecture, le rattacher à quelque chose, puisqu'il est jeune, et peut donc encore être sauvé. Il refuse dans un premier temps, lui disant qu'il ne s'intéresse à rien d'autre qu'aux filles et au baseball. Stella lui donne alors un livre sur le baseball, et lui dit ensuite qu'il devrait lire des livres sur des sujets qui l'intéressent, pour garder son esprit occupé.

Pablo s'intéresse à la lecture et commence à bien s'entendre avec la libraire.

Stella flirte avec un détenu, Bob Rebadow, mais lorsque cette dernière lui annonce qu'elle a un cancer du sein, Rebadow, effrayé, arrête de voir Stella. Tandis qu'il distribue des livres aux détenus, Rebadow a une discussion avec Pablo, qui lui dit de combattre ses peurs.

Un membre des motards se moque de Pablo et le traite de « pédale » en passant devant sa cellule. Furieux, il prend une lame et la lui plante dans la nuque. Il est alors placé en cellule d'isolement.

Stella paie ensuite le gardien Travis Smith pour qu'elle puisse lui lire des livres.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction latino-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction